Алексей Троицкий: Троицкий, Алексей Алексеевич (1866—1942) — русский шахматный этюдист.
 Троицкий, Алексей Евлампиевич (1894—1958) — российский футболист, нападающий.
 Троицкий, Алексей Николаевич (1875—1942) — священник Русской православной церкви, священномученик.